Merenra (Mr-n-Rˁ) es un antiguo nombre egipcio que significa "amado de Ra" y conocido en griego como Menthesouphis. Merenra es el nombre de los faraones de la Dinastía VI de Egipto durante el Imperio Antiguo de Egipto.

Merenra I;
Merenra II.